Чемпионат Самарской области по футболу — футбольный турнир, проводимый Самарской областной федерацией футбола и объединяющей любительские футбольные клубы Самарской области. Чемпионат проводится по системе лиги.

Таблица призёров чемпионата 
 Ниже представлена таблица призёров

Ссылки 
 Старый сайт федерации футбола Самары 
 Чемпионат Самарской области по футболу
 Сайт футбольного клуба Локомотив Тольятти

Примечания 

Футбол в Самарской области
Региональные футбольные турниры России
Спортивные соревнования в Самарской области